Приедайне — топоним.

 Приедайне — часть Юрмалы.
 Приедайне — железнодорожная станция в Юрмале.